

Центральний лютеранський кафедральний собор України Св. Павла — кафедральний собор конфесії «Лютеранська церква України».

Див. також 
 Святий Павло
 Церква Петра і Павла

Павло